Der Daihatsu Trevis war ein PKW-Modell des japanischen Herstellers Daihatsu. Es wurde 2006 vorgestellt, basierte auf der Plattform des Daihatsu Cuore und wurde in Japan bereits ab 1999 als Daihatsu Mira Gino verkauft. Der Trevis war nur als Viertürer erhältlich. Der Name des Fahrzeugs leitet sich vom Trevi-Brunnen in Rom ab. Im Frühjahr 2009 wurde der Vertrieb in Deutschland eingestellt.

Design 
Auffällig ist das Retro-Design des Fahrzeugs. Der Daihatsu Trevis ähnelt dem klassischen Mini, ist aber laut Werksangaben eine Retro-Version des Daihatsu Compagno. Der Trevis ist aufgrund der Restriktionen der japanischen Kei-Car-Klasse höher als breit, PKWs dieser Klasse dürfen höchstens 3,4 Meter lang und 1,48 Meter breit sein.

Zulassungszahlen 
Zwischen 2006 und 2010 sind in Deutschland 4.067 Daihatsu Trevis neu zugelassen worden. Mit 1.743 Einheiten war 2007 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Einzelnachweise

Weblinks 

Trevis
Kleinstwagen
Kombilimousine
Retro-Design